

Toponyme 

 Le cloître Notre-Dame de Paris, dans la capitale de la France ;
 Le cloître Notre-Dame de Chartres, dans le département français d'Eure-et-Loir.